Ігна́тов — російське прізвище. Походить від імені Ігнат ().

 Ігнатов Дмитро Іванович (* 1981) — український рок-музикант
 Ігнатов Ігор Валентинович ( 1970) — український громадський діяч. З грудня 2008 р. — секретар Федерації Профспілок України
 Ігнатов Михайло Якович ( 1955) — український актор.
 Ігнатов Олег Никифорович (1915—1977) — український радянський архітектор.
 Ігнатов Олександр Володимирович — директор спеціалізованої школи № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району Києва, заслужений працівник освіти України.
 Ігнатов Олександр Миколайович (1993—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Російські прізвища